Prudnickie Zakłady Obuwia „Primus“ sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją obuwia znajdujące się w Prudniku.

Historia 
PZO „Primus“ zostały zołożone w 1945 roku i szybko stały się drugim zaraz po ZPB „Frotex“ największym przedsiębiorstwem w Prudniku. Za czasów swojej świetności w zakładzie pracowało ponad 1200 osób. W połowie lat 90. pracowało tu 650 osób, a w 2004 około 250.

W 2004 roku zapadła decyzja o upadłości „Primusa“. Burmistrz Prudnika Zenon Kowalczyk próbował bezskutecznie pomóc firmie finansowo. Proces likwidacji zakończył się w 2007 roku. Hale produkcyjne po fabryce przez jakiś czas dzierżawiły firmy Demon i Temar.

Prezesi 
 Grzegorz Świerzy (?–2003)
 Krystyna Murat (2003–2004)
 Jan Zapała (2004)

Pracownicy 
 Eugeniusz Posacki (1926–2008), podpułkownik Wojsk Ochrony Pogranicza
 Grażyna Janus (ur. 1959), posłanka na Sejm PRL IX kadencji
 Radosław Roszkowski (ur. 1971), starosta powiatu prudnickiego, prezes Euroregionu Pradziad

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Prudniku
Byłe przedsiębiorstwa w Polsce
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością